Склад збірної Португалії на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Кім не потрапив на турнір через травму. Його замінив Нуну.

Португалія
Португалія 2008